Lipa rič (album Dalmatina), album hrvatskog sastava Dalmatino
 Lipa rič (album Tomislava Bralića), album hrvatskog pjevača Tomislava Bralića